Corrèze, megye Franciaországban
 Corrèze, folyó Franciaország területén
 Corrèze, helység Franciaországban